Mallada – genere di insetti dell'ordine dei Neurotteri
16277 Mallada – asteroide della fascia principale